Diese Liste enthält alle Spiele der österreichischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Legende 
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 − = kein offizielles Länderspiel
 n. V. = nach Verlängerung
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg Österreichs
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage

1901 bis 1909

1910 bis 1919

1920 bis 1929

1930 bis 1937

1945 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik 
Folgende Statistiken enthalten nur offizielle Länderspiele der österreichischen Fußballnationalmannschaft.

Österreich absolvierte bisher drei Elfmeterschießen, von denen sie eines gewann (gegen Japan 2007) und zwei verlor (gegen Zypern bzw. Lettland 2005). Die dadurch entschiedenen Spiele zählen im Folgenden als Unentschieden, die im Elfmeterschießen erzielten Tore werden für das Torverhältnis nicht berücksichtigt.

Gegner

Nach Nationalverbänden 
Österreich war erster Länderspielgegner von Ungarn (1902), Bulgarien (1924) und Malta (1957, das Spiel wird aber nur vom maltesischen Verband gezählt). Die Begegnung Österreich gegen Ungarn ist seit dem 5. Oktober 1919 die am häufigsten ausgetragene Partie in Europa, zuvor war es die Partie England gegen Schottland. Nur Argentinien und Uruguay spielten häufiger gegeneinander (seit dem 15. November 1914 häufigste Paarung).

Nach Kontinentalverbänden 

Die österreichische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 71 verschiedene Nationalmannschaften an, darunter sind:

 51 der derzeit abzüglich Österreichs 54 Nationalmannschaften der UEFA
 sechs der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL (zudem ein vom OFC nicht gezähltes Spiel gegen Peru, welches von der FIFA weiterhin aufgeführt wird)
 sieben der derzeit 55 Nationalmannschaften der CAF (zudem ein inoffizielles Spiel gegen Marokko)
 vier der derzeit 40 Nationalmannschaften der CONCACAF
 zwei der derzeit 46 Nationalmannschaften der AFC
 keine der derzeit elf Nationalmannschaften der OFC
 die heute nicht mehr existierende Mannschaft der DDR, die der UEFA angehörte.

Anlässe

Spielorte

Spielorte bei Heimspielen

Nach Städten

Nach Stadien und Plätzen

Häufigkeit der Spielausgänge 
Das häufigste Resultat in den Länderspielen der österreichischen Nationalmannschaft ist ein 1:1. 73 von 817 Spielen, d. h. 8,9 % der Spiele endeten so. Es folgen das 2:1 (61 Spiele), das 1:0 (58 Spiele) sowie das 0:1 (57 Spiele). 47 Spiele endeten torlos.

Stand nach dem Länderspiel gegen Italien am 20. November 2022

Weblinks 
 oefb.at – Offizielle Website des Österreichischen Fußball-Bundes
 austriasoccer.at – Daten und Statistiken zu allen Länderspielen Österreichs

Einzelnachweise 

Osterreich
!